Revolver Office ist eine Projektmanagement- oder Agentursoftware, mit der Agenturen aus verschiedenen Branchen wie Werbung, Interactive, Web, IT usw. Termine, Projekte, Zeiterfassung und das Controlling abbilden und editieren können. 4300 Lizenzen sollen in Benutzung sein. Die Software ist als Server- oder Einzelplatzversion erhältlich und wird über die Internetpräsenz zu Testzwecken kostenfrei angeboten. Die Server-Client-Lösung, und die Einzelplatzversionen sind für die aktuellen Betriebssysteme von Apple und Microsoft erhältlich.

Geschichte 

1999 wurde das Unternehmen Mono Systems GbR, aus dem später die Revolver Software GmbH hervorging, gegründet. Im September 2001 wurde die erste produktiv einsetzbare Version 1.0 noch unter dem Namen „Mono“ veröffentlicht. Nach der Version 2.11 wurde ein Namenswechsel des Programms entschieden. Revolver Office Pro kam 2006 auf den Markt.

Wurde Revolver Office 7 noch mit Valentina SQL vertrieben, entschied man sich 2008 mit der Veröffentlichung von Revolver Office 8 für das Datenbank-Management-System PostgreSQL.

Aktuell (Stand: Mai 2020) ist Version 8.9.1. Revolver Office 9 wurde Ende 2011 erstmals angekündigt. Im Januar 2012 wurde die erste Preview von Version 9.0.0 vorgestellt und befindet sich seitdem in der Entwicklung. Eine finale Version 9 wurde bislang immer noch nicht veröffentlicht.

Funktionen 
 Hybridfähigkeit (Windows- und Mac-Betrieb)
 bis zu 400 Nutzer gleichzeitig
 maximale Datenbankgröße von 64 Tbyte
 Organizerfunktion, Projektmanagement, Zeiterfassung und Faktura in einer Software
 Anpassungsfähigkeit an individuelle Kundenanforderungen (Design-Modus)
 umfangreiche Reports (individualisierbar)
 Schnelle Anbindung über das Internet (Server-Client-Lösung; keine VPN-Verbindung nötig)
 Mandantenfähigkeit
 leicht bedienbare Buchhaltungsschnittstellen (u. a. DATEV)
 Dokumentenmanagement
 Ausfallsichere Datenbank
 automatisierte Datensicherung

Design-Modus 
Revolver Office bietet die Möglichkeit über den Design-Modus umfangreiche Änderungen und Anpassungen in das Programm zu integrieren. Somit lässt sich Revolver Office der individuellen Arbeitsumgebung von Agenturen anpassen.

Mit dem Design-Modus in Revolver Office lassen sich beispielsweise Anpassungen und Individualisierungen für folgende Bereiche realisieren:

 individuelle Corporate Design für den Schriftverkehr lässt sich hinterlegen;
 individuelle Kleinstfunktionen (z. B. neue Felder zur Datenerfassung) lassen sich einbinden;
 komplexe Formeln (z. B. für individuelle Reports) lassen sich integrieren;
 komplette Branchenlösungen lassen sich entwickeln (z. B. Web-Modul, Foto-Modul).

Weblinks 
 Deutsche Website
 Internationale Website

Einzelnachweise 

Proprietäre Software
MacOS-Software
Windows-Software
Geschäftsprozessmanagement-Software
ERP-Software
Kommerzielle Projektmanagementsoftware
Kollaborationssoftware